Le Bonedd Gwŷr y Gogledd ou « Extraction des Hommes du Nord  » est un bref récit en moyen gallois qui prétend donner les généalogies de  vingt dirigeants du  du Hen Ogledd, les actuelles parties anglophones du sud de l'Écosse et du nord de l'Angleterre. Il est attesté dans un certain nombre de manuscrits, le plus ancien étant NLW, Peniarth MS 45, daté de la fin du . Le texte a peut-être été composé au  [1]. L'historicité d'une grande partie de l'information est fausse ou douteuse. Bien que certaines parties soient en accord avec les Harleian genealogies antérieures, le texte représente une révision substantielle cherchant à intégrer les branches de nombreux dirigeants et héros qui sont importants dans d'autres traditions, comme le prince  de Rheged Llywarch Hen.

Contenu 
Le texte se compose principalement de deux sections, dont chacune cherche à retracer les lignées des dirigeants du  à un ancêtre commun. La première section concerne les « Coeling  » ou les descendants de Coel Hen, y compris les maisons de Rheged et Eidyn. Le second prend Dyfnwal Hen comme figure d'ancêtre, qui est ici identifié comme un petit-fils de l'empereur romain Magnus Maximus. Une généalogie confuse de Áedán mac Gabráin, souverain du royaume Gaélique de Dál Riata, apparaît, bien qu'ici, comme dans d'autres sources galloises médiévales, Áedán est donné comme le père, plutôt que fils, de Gabrán mac Domangairt.

Entre les deux généalogies principales, le document comprend également une Triade galloise, faisant référence aux trois armes et armures qui n'ont jamais échoué au combat: les 300 épées du « Cynferching » (descendants de Cynfarch Oer)) , les 300 boucliers du Cynwydion (descendants de Cynwyd) et les 300 lances du Coeling. Le texte se termine par une dernière ligne sur la filiation de Huallu, fils de Tudfwlch Cor(n)eu, c'est-à-dire: de Cornouailles et Dywanw, fille d'Amlawd Wledic.

Lignée de Coel

Lignée de Dyfnwal Hen d'Alt Clut

Notes et références

Éditions et traductions 
  Bromwich, Rachel (ed.). Trioedd Ynys Prydein. The Triads of the Island of Britain. Cardiff: University of Wales Press, 1978; revised ed. 1991.  (Appendix II)
  Matthews, Keith (ed.). Bonedd Gwyr y Gogledd. 2000.  édition en ligne.

Lien externe 
 The Descent of the Men of the North, Mary Jones.

Histoire de l'Angleterre
Histoire de l'Écosse